Бътлър може да се отнася за:

Личности 
 Албан Бътлър (1710 – 1713), английски писател
 Бенджамин Бътлър (1818 – 1893), американски политик
 Гай Бътлър (1919 – 2001), южноафрикански писател
 Джон Бътлър (1728 – 1796), американски революционер
 Джоузеф Бътлър (1692 – 1752), английски философ
 Джудит Бътлър (р. 1956), американска философка и феминистка
 Никълъс Мъри Бътлър (1862 – 1947), американски общественик
 Октавия Бътлър (1947 – 2006), американска писателка
 Остин Бътлър (р. 1991), американски актьор
 Пиърс Бътлър (1866 – 1939), американски юрист
 Рег Бътлър (1913 – 1981), английски скулптор
 Ричард Остин Бътлър (1902 – 1982), британски политик
 Самюъл Бътлър (1612 – 1680), английски поет
 Самюъл Бътлър (1835 – 1902), английски писател
 Хенри Монтагю Бътлър (1833 – 1918), английски педагог
 Хюго Бътлър (1914 – 1968), канадско-американски сценарист

География 
 Градове в САЩ
 Бътлър, щат Пенсилвания
 Бътлър, щат Мисури
 Окръзи в САЩ
 Бътлър, щат Айова
 Бътлър, щат Алабама
 Бътлър, щат Канзас
 Бътлър, щат Кентъки
 Бътлър, щат Мисури
 Бътлър, щат Небраска
 Бътлър, щат Охайо
 Бътлър, щат Пенсилвания
 Бътлър, залив в Карибско море
 Бътлър, езеро във Флорида, САЩ

Други 
 Университет Бътлър в Индианаполис, САЩ